Лафайет, Лафайетт, Лафейетт — фамилия и топоним:

 Лафайет (род)

Фамилия

Топоним 
 Лафайетт — гора, входящая в хребет Белых гор, в штате Нью-Гэмпшир.

Округа в США 
 округ Лафейетт — в штате Арканзас.
 округ Лафейетт — в штате Висконсин.
 округ Лафейетт — в штате Миссисипи.
 округ Лафейетт — в штате Миссури.
 округ Лафейетт — в штате Флорида.
 приход Лафейетт — в штате Луизиана.

Населённые пункты в США 
 Лафейетт — город в штате Алабама.
 Лафейетт — город в штате Висконсин.
 Лафейетт — город в штате Джорджия.
 Лафейетт — деревня в штате Иллинойс.
 Лафейетт — город в штате Индиана.
 Лафейетт — город в штате Калифорния.
 Лафейетт — город в штате Кентукки.
 Лафейетт — город в штате Колорадо.
 Лафейетт — город в штате Луизиана.
 Лафейетт — город в штате Миннесота.
 Лафейетт — город в штате Нью-Йорк.
  — тауншип в штате Нью-Джерси.
 Лафейетт — деревня в штате Огайо.
 Лафейетт — город в штате Орегон.
 Лафейетт — город в штате Теннесси.
 Лафейетт-Хилл — невключённая территория в штате Пенсильвания.
 Уэст-Лафейетт — город в штате Индиана.
 Уэст-Лафейетт — деревня в штате Индиана.
 Лейк-Лафейетт — город в штате Миссури.
  — тауншип в штате Миссури.
 Эллистон-Лафейетт — статистически обособленная местность в штате Виргиния.

Воинские подразделения и объекты 
 Лафайет — истребительная эскадрилья, подразделение французских военно-воздушных сил времён Первой мировой войны. Состояла в основном из американских лётчиков-добровольцев.
 Подводные лодки типа «Лафайет» — серия атомных подводных лодок ВМС США.
 Фрегаты типа «Лафайет» — тип ракетных фрегатов (фрегатов УРО), находящихся на вооружении ВМС Франции.
 Лафайет (авианосец)

См. также 
 Галерея Лафайет — торговый центр в Париже.
 Эскадрилья «Лафайет» — фильм 1958 года.  
 Эскадрилья «Лафайет» — фильм 2006 года.